Zelenodol'sk 

 Zelenodol'sk – città della Russia in Tatarstan
 Zelenodol'sk – villaggio nell'Oblast' di Orenburg nella Russia europea
 Zelenodol's'k – città dell'Ucraina nell'Oblast' di Dnipropetrovs'k